Овю́рский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр — село Хандагайты.

География 
Кожуун находится на юге республики. Площадь территории — 4,4 тыс. км².

Овюрский кожуун приравнен к районам Крайнего Севера.

Население

Территориальное устройство 
В Овюрском кожууне 6 сумонов (сельских поселений):

Населённые пункты 
В Овюрском кожууне 6 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
Глава администрации — Сергей  Куулар.

Экономика 
По итогам социально-экономического развития республики в 2007 году Овюрский кожуун признан лучшим среди других муниципальных образований.

Основной вид деятельности в кожууне — сельское хозяйство. В 2007 году — 123 тысячи мелкого рогатого скота, 8 тысяч крупного рогатого скота, 2 тысячи голов лошадей, площадь сельхозугодий — 205 972 гектара, посевные площади — 76 гектаров.

Промышленность: ГУП «Соляной карьер „Дус-Даг“» и несколько небольших предприятий хлебопечения (пекарен).

Транспорт 
По территории кожууна проходит автотрасса А163 Чадан — таможенный терминал «Хандагайты—Боршоо».

Достопримечательности 
На территории Овюрского кожууна расположена часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — Убсунурской котловины.

Примечания

Ссылки 
 Программа развития Овюрского кожууна 

Овюрский кожуун